

Patronyme 

 Bernard Grunberg (1949-), historien français
 Gérard Grunberg (1943), politologue français
 Greg Grunberg (1966-), acteur et producteur américain
 Madeleine Grey, née Madeleine Nathalie Grunberg (1896-1979), chanteuse classique française 
 Marianne Grunberg-Manago (1921-2013), biologiste française

Toponyme 

 Grünberg (Hesse, en Allemagne)

Lien externe 
 
Patronyme allemand
Patronyme juif